Бартолоцци (итал. Bartolozzi) — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Бартолоцци, Бруно — итальянский композитор и скрипач;
 Бартолоцци, Феличе — итальянский врач, дипломатический агент на русской службе;
 Бартолоцци, Франческо — итальянский гравёр.